Giovanni Marinelli kan syfta på:

* Giovanni Marinelli (1846–1900), italiensk geograf
 Giovanni Marinelli (1879–1944), italiensk politiker